

Anno 
 347 o 347 a.C.

Codici 
 347 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Utsunomyia-Imaizumi, nella prefettura di Tochigi, in Giappone

Matematica 
 347 – numero